Коди Аллен Кристиан (; род. 15 апреля 1995, США) — американский актер. Наиболее известен по роли Майка Монтгомери в телесериале «Милые обманщицы» и роли Тео Рэйкена в телесериале «Волчонок».

Карьера 
Кристиан сыграл младшего брата Арии Монтгомери, Майка, в телесериале «Милые обманщицы», транслирующийся на канале Freeform. Сыграл в эпизодических ролях в таких телесериалах как «Вернуться к вам», «Настоящая кровь» и «Анатомия страсти». В 2011 году сыграл в фильме «Ирландец», а в 2013 получил главную роль в фильме «Очень голодные игры». Он появился в 5 и 6 сезонах телесериала «Волчонок» в роли Тео Рэйкена.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Cody Christian

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1995 году
Киноактёры США
Википедия:Биографии современников